SETU steht für:
 South East Technological University, irische Universität
 Teniente Coronel Luis A. Mantilla International Airport (ICAO-Code), Flughafen von Tulcán, Provinz Carchi, Ecuador

Setu steht für:
 eine deutsche Bezeichnung für die Setukesen, eine ethnische Minderheit im Grenzland zwischen Russland und Estland
 Alternativform von Seto (Sprache), ostseefinnische Sprachvarietät an der südlichen estnisch-russischen Grenze

Abkürzung